Dad's Army (televisieserie), een Britse televisieserie
 Dad's Army (1971), een film van Norman Cohen, gebaseerd op de televisieserie
 Dad's Army (2016), een film van Oliver Parker, gebaseerd op de televisieserie
 Dad's Army (toneelstuk), een toneelstuk uit 1975 en 2007, gebaseerd op de televisieserie
 De British Home Guard, bijgenaamd Dad's Army